Wonokoyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wonokoyo, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Wonokoyo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar